Il termine Prva Liga è molto utilizzato nei paesi dell'ex Jugoslavia per indicare una divisione di un campionato calcistico. Con questo termine si può indicare

La Prva Liga jugoslava, fino al 1992 la massima divisione calcistica jugoslavia.
La Prva slovenska nogometna liga (abbreviata 1. SNL), massima divisione calcistica slovena
La Prva hrvatska nogometna liga (abbreviata 1. HNL), massima divisione calcistica croata
La Prva liga Federacije Bosne i Hercegovine, seconda divisione calcistica bosniaca per le squadre della Federazione BiH.
La Prva liga Republike Srpske, seconda divisione calcistica bosniaca per le squadre della Repubblica Serba di Bosnia ed Erzegovina.
La Prva Liga Srbija, seconda divisione calcistica serba
La Prva crnogorska fudbalska liga, massima divisione calcistica montenegrina
La Prva makedonska fudbalska liga, massima divisione calcistica macedone

Il termine indica inoltre

Părva profesionalna futbolna liga, massima divisione calcistica bulgara
Prva Liga, massima divisione del campionato macedone di pallavolo femminile
Prva Liga, massima divisione del campionato macedone di pallavolo maschile